2 miejscowości w Polsce: 
 Nadziejewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Czarne 
 Nadziejewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska